

Geografia 
 Spagna
 Cubillas de Cerrato – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Cubillas de los Oteros – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Cubillas de Rueda – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Teófilo Cubillas – ex calciatore peruviano,centrocampista